Sheldon Kennedy (né le  à Brandon dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Red Wings de Détroit, les Flames de Calgary et les Bruins de Boston.

Carrière 
Il a été pendant de nombreuses années abusé sexuellement par son entraîneur Graham James qui l'a suivi jusqu'au niveau junior. Il a écrit en 2006 un livre à ce sujet : Why I Didn't Say Anything.

Au niveau international, il a représenté le Canada au niveau junior.

Statistiques

En club 

|-
|1984-1985 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||16||0||0||0||2||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986 || South Blues de Winnipeg || LHJM ||43||37||38||75||103||-|| -|| -|| -|| -
|-
|1986-1987 || Broncos de Swift Current || LHOu ||49||23||41||64||43||4||0||3||3||4
|-
|1987-1988 || Broncos de Swift Current || LHOu ||59||53||64||117||45||10||8||9||17||12
|-
|1988-1989 || Broncos de Swift Current || LHOu ||51||58||48||106||92||12||9||15||24||22
|-
| 1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 26||11||15||26||35||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH||20||2||7||9||10||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991 || Red Wings de l'Adirondack || LAH||11||1||3||4||8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991 || Red Wings de Détroit || LNH||7||1||0||1||12||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992 || Red Wings de l'Adirondack || LAH||46||25||24||49||56||15||5||9||14||12
|-
| 1991-1992 || Red Wings de Détroit || LNH||27||3||8||11||24||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993 || Red Wings de Détroit || LNH||68||19||11||30||46||7||1||1||2||2
|-
| 1993-1994 || Red Wings de Détroit || LNH||61||6||7||13||30||7||1||2||3||0
|-
| 1994-1995 || Flames de Calgary || LNH||30||7||8||15||45||7||3||1||4||16
|-
| 1995-1996 || Flames de Calgary || LNH||41||3||7||10||36||3||1||0||1||2
|-
| 1995-1996 || Flames de Saint-Jean || LAH||3||4||0||4||8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997 || Bruins de Providence || LAH||3||0||1||1||2||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997 || Bruins de Boston || LNH||56||8||10||18||30||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || EV Landshut || DEL ||13||0||3||3||0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Moose du Manitoba || LIH||24||7||7||14||14|| -|| -|| -|| -|| -

| 310 || 49 || 58 || 107 || 233 || 24 || 6 || 4 || 10 || 20

Au niveau international 

|-
| 1988 || align=left|Championnat du monde junior|| 7 || 4 || 2 || 6 || 6 || align=left| Médaille d'or
|-
| 1989 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 3 || 4 || 7 || 14 || align="left"|

Références 

Naissance en juin 1969
Naissance à Brandon (Manitoba)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Broncos de Swift Current
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur du EV Landshut
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace